Ana est le nom de plusieurs cyclones tropicaux.

Atlantique nord 
 Tempête tropicale Ana (1979) qui s'est formée dans les Petites Antilles et a traversé les îles du Vents ;
 Tempête tropicale Ana (1985), qui a contourné les Bermudes, s'est rapprochée de Terre-Neuve, mais s'est dissipée avant de toucher terre ;
 Tempête tropicale Ana (1991), qui a voyagé parallèlement à la côte est des États-Unis ;
 Tempête tropicale Ana (1997) qui a dévasté les Carolines ;
 Tempête tropicale Ana (2003) qui fut la première tempête atlantique enregistrée en avril ;
 Tempête tropicale Ana (2009) qui fut une faible tempête tropicale traversant les îles du Vent et s'est dissipée près de Porto Rico ;
 Tempête tropicale Ana (2015) qui fut la tempête la plus hâtive à avoir touché les États-Unis au cours d'une année civile ;
 Tempête tropicale Ana (2021) qui fut un faible système dans l'Atlantique au nord des Bermudes.

Pacifique central 
 Ouragan Ana (2014), l'ouragan ayant eu la plus longue durée de vie dans le bassin central du Pacifique, apportant de fortes pluies aux îles hawaïennes.

Océan Indien 
 Tempête tropicale Ana (2022) qui fut un faible système dans l'océan Indien sud-ouest.

Voir aussi 
 Tempête Ana, un cyclone extratropical du  de la saison 2017-2018 d'Europe de l'Ouest (voir Liste des tempêtes européennes pour d'autres tempêtes du même genre).

Tempête tropicale homonyme
Ouragan homonyme